Dit is een lijst van culturen van het Neolithicum in Oost-Europa en West-Siberië.

 Samaracultuur 6000 - 5500 v. Chr. Kopertijd in Rusland aan de Wolga.
 Chvalynskcultuur 5000 - 4500 v. Chr. Kopertijd in Rusland aan de Wolga. Voorafgegaan door de Samaracultuur en opgevolgd door de Jamnacultuur.
 Sredny Stogcultuur 4500 - 3200 v. Chr. in Rusland tussen Dnjepr en Don. Eerste domesticatie van het paard.
 Jamnacultuur 3600 - 2300 v. Chr. in Rusland aan de Zwarte Zee. Op de overgang van kopertijd naar bronstijd.
 Fatjanovo-Balanovocultuur 3200 - 2300 v. Chr. in Rusland. Een oostelijke tak van de Touwbekercultuur.
 Afanasjevocultuur 3500 - 2500 v. Chr. Zuid-Siberië, overgang kopertijd naar bronstijd.

Overzichtstabel Neolithicum 

Oost-Europa